Repulse 1596-ban vízre bocsátott 50 ágyús galleon, amit Due Repulse néven is ismertek
 HMS Repulse 32 ágyús ötödik kategóriás hajó, eredetileg Bellone néven a franciák használták, 1759-ig elfoglalásáig
 HMS Repulse 1779-ben vásárolt 10 ágyús kutter
 HMS Repulse 1780-ban vízre bocsátott 64 ágyús harmadik kategóriás hajó
 HMS Repulse 1780-ban vásárolt 12 ágyús kutter
 HMS Repulse 1794-ben vásárolt 4 ágyús hajó
 HMS Repulse 74 ágyús harmadik kategóriás hajó, amit 1803-ban bocsátottak vízre
 HMS Repulse 91 ágyús második kategóriás hajó, amit 1855. február 27-én bocsátottak ilyen néven vízre, de december 7-én Victor Emmanuel-re keresztelték át
 HMS Repulse 1868-ban vízre bocsátott páncélos hadihajó
 HMS Repulse a Royal Sovereign-osztály 1892-ben vízre bocsátott hajója
 HMS Repulse Renown-osztályú hajó, 1916-ban bocsátották vízre, 1941-ben elsüllyesztették
 HMS Repulse Resolution-osztályú tengeralattjáró, 1967-ben bocsátották vízre